Cuvântul Ovidiu se poate referi la:

 Publius Ovidius Naso (scriitor roman) 
 Ovidiu, oraș din județul Constanța 
 Insula Ovidiu, insulă calcaroasă de pe lacul Siutghiol
 Ovidiu, prenume masculin, relativ frecvent folosit în arealul de vorbire al limbii române. 
 Ovidiu, piesă de teatru din 1890, de Vasile Alecsandri 
 Ovidiopol, oraș de coastă din regiunea ucraineană Odesa
 Universitatea „Ovidius” din Constanța